Слубице ():

 Слубице — город в Любушском воеводстве Польши.
 Слубице (гмина, Слубицкий повят) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Слубицкий повят, Любушское воеводство.
 Слубице (гмина, Плоцкий повят) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Плоцкий повят, Мазовецкое воеводство.